Game Insight — разработчик и издатель игр для мобильных телефонов и социальных сетей со штаб-квартирой в Вильнюсе. Компания основана в 2010 году Алисой Чумаченко (Мацанюк), которая ранее занимала должность вице-президента по маркетингу и рекламе в Astrum Online Entertainment, и имеет более чем 800 сотрудников по всему миру.

Game Insight известна по многочисленным и популярным free-to-play играм для мобильных платформ, таким как «Райский остров» (Paradise Island), «Моя страна» (My Country) и «Туземцы» (Tribez), а также по созданию первой игры жанра «Я ищу» на Facebook — «Загадочный Дом» (Mystery Manor). Портфолио Game Insight включает в себя более 45 игр, локализованных на 24 языках и работающих в 218 странах мира.

История 
Game Insight была основана в 2009 году в Москве. В том же году компания запустила свою первую игру Resort World, для социальных сетей ВКонтакте и Facebook; позднее она была перенесена на мобильные платформы. Остров (Paradise Island) для Android был в топе игр на Google Play более чем 26 недель подряд.

В 2012 году Game Insight открыла офис в Сан-Франциско (США).
В конце 2012 — начале 2013 гг. новые офисы компании появились в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Дополнительный офис в Санкт-Петербурге был открыт в конце 2012 года с целью усиления присутствия компании в северо-западном регионе.

В апреле 2014 года Game Insight закрыла американский офис в Сан-Франциско, где работали восемь человек, а 29 мая перенесла штаб-квартиру в Вильнюс (Литва), чтобы «укрепить позиции как глобальной компании, а также усилить присутствие в Европе как на одном из ключевых рынков».

 Алиса Чумаченко (основатель компании) о необходимости открытия новых офисов:
Успешные игры рождаются в независимых студиях, у которых есть свой драйв, своя энергетика. Мы всегда уделяли этому внимание и понимали важность сохранения уникальных особенностей каждой команды. Ведь только так можно получить высококачественную игру, которая будет не только исполнена на необходимом техническом уровне, но и создана с душой. Несмотря на это, мы чувствуем необходимость в дополнительных ресурсах, которые помогут нам с текущими проектами и будут служить дополнительной гарантией при разработке высокоуровневых проектов.

Банкротство российского отделения 
14 июня было объявлено о закрытии юридического лица в России без предупреждения и заявления топ менеджеров. В тот же день доступ сотрудников данных офисов к ресурсам компании был заблокирован. 27 июня юрлицо кампании было ликвидировано.

Руководство компании 
 Основатель — Алиса Чумаченко.
 Председатель совета директоров — Игорь Мацанюк.
 Исполнительный директор (CEO) — Анатолий Ропотов.

Игры и платформы 
Портфолио Game Insight включает в себя игры для мобильных устройств на Android, IOS и Windows, а также различных социальных сетей. Все игры Game Insight используют бизнес-модель Freemium, так что игроки могут скачать и начать играть в них бесплатно, а позже приобретать в игре валюту и предметы, если они того пожелают.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители компьютерных игр России